Albrecht Dürer (1427–1502) aranyműves, ifjabb Albrecht Dürer apja
 Albrecht Dürer (1471–1528) festőművész, idősebb Albrecht Dürer fia